Visa steht für:

 Visa Inc., US-amerikanische Kreditkartengesellschaft
 Vișa, rumänischer Fluss
 Visa (Vorname), finnischer männlicher Vorname
 Citroën Visa, Kleinwagenmodell
 Virtual Instrument Software Architecture, eine Programmierschnittstelle für Messgeräte

Siehe auch:
 Visum
 Wiesa
 Viza